Landzicht (Heerjansdam), molen in  Heerjansdam
Landzicht (Numansdorp), molenromp in  Numansdorp
Landzicht (Overschie), wijkje in Overschie
Hoeve Landzicht, rijksmonument in Noordwelle
Boerderij Landzicht, rijksmonument in Harmelen

Zie ook
Landzigt (doorverwijspagina)